Марија Шарапова је освојила турнир. У финалу је победила Жистин Енен Арден са 6:4, 6:4.

Носиоци

 Амели Моресмо (полуфинале)
 Жистин Енен Арден (финале)
 Марија Шарапова (победница)
 Јелена Дементјева (четвртфинале)
 Нађа Петрова (треће коло)
 Светлана Кузњецова (четврто коло)
 Пати Шнидер (четврто коло)
 Мартина Хингис (друго коло)
 Никол Вајдишова (треће коло)
 Линдси Давенпорт (четвртфинале)
 Анастасија Мискина (прво коло)
 Динара Сафина (четвртфинале)
 Мери Пирс (треће коло)
 Франческа Скјавоне (треће коло)
 Ана-Лена Гренефелд (прво коло)
 Ана Ивановић (треће коло)
 Данијела Хантухова (друго коло)

  <li>  Флавија Пенета (одустала пре почетка турнира)
  <li>  Јелена Јанковић (полуфинале)
  <li>  Марија Кириленко (треће коло)
  <li>  Шахар Пер (четврто коло)
  <li>  Катарина Среботник (треће коло)
  <li>  Ана Чакветадзе (четврто коло)
  <li>  Ли На (четврто коло)
  <li>  Анабел Медина Гаригес (прво коло)
  <li>  Марион Бартоли (треће коло)
  <li>  Татјана Головин (четвртфинале)
  <li>  Ај Сугијама (треће коло)
  <li>  Џенг Ђе (друго коло)
  <li>  Винус Вилијамс (одустала пре почетка турнира) 
  <li>  Натали Деши (прво коло)
  <li>  Јелена Лиховцева (треће коло)
  <li>  Вера Звонарјова (треће коло)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе
 Жреб турнира на сајту wtatennis.com

Отворено првенство САД у тенису 2006.
Отворено првенство Сједињених Америчких Држава у тенису — жене појединачно